Stockäckergraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Stockäckergraben (Holzwiesengraben), linker Zufluss des Holzwiesengrabens (zur hier noch Weihergraben genannten Ehrlos, zur Donau) bei Unterstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Stockäckergraben (Krähenbach), rechter Zufluss des Krähenbachs (rechter Oberlauf des Sodenbachs, zur Schwarzach, zur Donau bei Riedlingen) gegenüber der Hammerschmiedmühle von Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Stockäckergraben (Lanzenbach), rechter Zufluss des Lanzenbachs (zur Bühler) vor Schneckenweiler, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Stockäckergraben (Teuerbach), linker Zufluss des Teuerbachs gegenüber Rohrdorf, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen